

Geografia 
 Mandela – comune della provincia di Roma
Mandela – antica città dello Zimbabwe antica
 Nelson Mandela Bay Municipality – area metropolitana del Sudafrica riguardante la città di Port Elizabeth

Persone 
 Brian Mandela – calciatore keniota
 Nelson Mandela – uomo politico sudafricano e Premio Nobel per la pace
 Winnie Mandela – politica sudafricana, ex moglie di Nelson Mandela
 Zindzi Mandela – attivista, diplomatica e scrittrice sudafricana, figlia di Nelson

Altro 
 Mandela – documentario del 1996 su Nelson Mandela, diretto da Angus Gibson e Jo Menell
 Nelson Mandela International Day – giornata mondiale per Nelson Mandela il 18 luglio.
 Mandela – singolo di Margherita Vicario del 2019
 Effetto Mandela – altro nome del falso ricordo

Note